C42 steht für:
 Caldwell 42, ein Kugelsternhaufen aus dem Caldwell-Katalog
 Ikarus C42, ein Ultraleichtflugzeug

C42